Tennyson kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Tennyson (udde),

Australien 

 Tennyson (del av en befolkad plats), Queensland, Brisbane,

USA 

 Tennyson (ort i USA, Indiana), Warrick County, 
 Tennyson (ort i USA, Wisconsin), Grant County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar